Zrenner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Zrenner (* 1960), deutscher Schauspieler
 Eberhart Zrenner (* 1945), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Ulrich Zrenner (* 1962), deutscher Fernsehregisseur
 Walter Zrenner (1914–2009), österreichischer Lyriker, Essayist, Hörspielautor und Übersetzer